Tadeusz Karolak (1933–2020) – polski duchowny rzymskokatolicki, ksiądz prałat, Honorowy Obywatel Ząbek
 Tadeusz Karolak – polski motorowodniak, medalista Mistrzostw Europy w klasie O-250 z 1959